Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999 года — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 4 сентября по 8 ноября 1998 года в Клагенфурте, Австрия. Пять команд получило право играть в группе А чемпионата мира 1999 года.

Квалификационные игры

Дальневосточная группа (Токио, Япония)

Группа A (Клагенфурт, Австрия)

Группа B (Любляна, Словения)

Переходы 

Остались в группе А: , , , 
Выбыла в группу В: , 
Перешла в группу А: 
Остались в группе В: ,

Ссылки 

 
 

1998 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Квалификация
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Японии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Хоккей
Хоккей
Хоккей